Конституція — установлення, устрій, порядок; — основний державний документ (закон).
 Конституція — будова організму, зумовлена певним співвідношенням у розвитку органів і тканин. 
 2008 Конституція — астероїд головного поясу.

Дивись також 
 День Конституції
 Конституційний суд

Примітки